Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e François Jauffret che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Tomáš Šmíd 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 František Pála /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Colin Dowdeswell /  Chris Lewis (quarti di finale)

 Patrice Dominguez /  François Jauffret (campioni)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1978